Шра́єр () — німецьке прізвище.

 Е́двард Рі́чард Шра́єр
 Мішель Шраєр
 Петер Шраєр
 Шраєр Альфред Бенович

Німецькі прізвища